Het seizoen 1986/87 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1986 en eindigde in de lente van 1987. De competitie werd gewonnen door K. Sint-Truidense VV.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (voorlaatste plaats)
 K. Lierse SK (laatste plaats)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KRC Harelbeke (kampioen in Derde Klasse A)
 FC Assent (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Truidense VV (kampioen)
 KFC Winterslag (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Diest (voorlaatste plaats)

Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (laatste plaats)

Eindstand

Eindronde voor promotie
Een eindronde werd gespeeld om het tweede promoverend team te bepalen.

Topscorer
Marc Wilmots - K. Sint-Truidense VV : 22 doelpunten

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2